1 миллионная часть Джоуля 
 Микроджоуль (автомобиль) — экономичный автомобиль